Viateur est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Viateur est un prénom masculin désuet.

Viateur est aussi un patronyme.

Saints des Églises chrétiennes 
 Viateur de Vincia (fin  ou début  ou ?), martyr avec Amour à Vincia (aujourd'hui Saint-Amour, dans le Jura), probablement sous Dioclétien ; célébré le 9 août.
   († 370), évêque de Bergame et peut être de Brescia, célébré par l'Église catholique romaine le 14 décembre. 
 Viateur de Lyon († vers 390), disciple de saint Just, évêque de Lyon ; célébré le 21 octobre.
 Viateur de Sologne (),  ou Viâtre ou Viator, ermite à Tremblevy (actuel Saint-Viatre) dans l'Orléanais ; célébré le 5 août ou le 29 mai.

Personnalité portant ce prénom
 Viateur Lefrançois, écrivain québécois.

Organisation
 Clercs de Saint-Viateur, congrégation religieuse chrétienne fondée par Louis Querbes.

Références 

Homonymie de prénom